Приключения Незнайки и его друзей
 Незнайка в Солнечном городе
 Незнайка на Луне